Maria de Aragão (1299-1347) (1299-1316)
 Maria de Aragão, Rainha de Castela (1396-1445)
 Maria de Aragão e Castela, Rainha de Portugal (1482-1517)

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos